Bonplandia refere-se a uma das seguintes revistas de botânica:
 Bonplandia, revista editada em Corrientes, Argentina;
 Bonplandia (Hanover),  revista editada em Hanôver, Alemanha.

Revistas literárias